Колан (Хрватска)
 Колан (Француска)